Сухе-Батор — місто в Монголії
 Сухе-Батор (аймак) – аймак у східній частині Монголії
 Сухе-Батор (станція) – залізнична станція у Монголії на Трансмонгольській залізниці

Див. також
Сухе-Батор Дамдін – монгольський державний та військовий діяч комуністичного спрямування
Багатозначні топоніми